Губертас Иокубович Бориса (1920—1944) — участник Великой Отечественной войны, подпольщик города Каунаса, командир специальной диверсионно-разведывательной группы «Стас» Отдельного отряда особого назначения НКГБ СССР, Герой Советского Союза (1958).

Биография 
Родился 27 августа 1920 года в населённом пункте  ныне Утенского района Литвы в семье крестьянина. Литовец.

Окончил начальную школу, учился и работал в механической мастерской слесарем. Учился в политехнической школе в городе Каунас, в которой возглавил комсомольскую ячейку. Член ВЛКСМ.

В 1940—1941 годах — секретарь Утенского уездного комитета комсомола. В начале войны эвакуирован в Пензу.

В действующей армии с 1941 года — военнослужащий Отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР.

Принимал участие в обороне Москвы.

В мае 1942 года, выполняя специальное задание, перешёл через линию фронта и в дальнейшем действовал на оккупированной территории в составе разведывательной группы «Стас» в городе Каунас (Рейхскомиссариат Остланд) и его окрестностях.

Являясь руководителем группы и членом Каунасского подпольного горкома комсомола, установил связь с подпольными комсомольскими организациями Каунаса, организовал разведку и вёл боевые действия (в результате которых были выведены из строя 22 паровоза и несколько десятков железнодорожных вагонов), участвовал в работе по выпуску подпольной газеты «Комсомолец».

C октября 1943 года — военнослужащий Отдельного отряда особого назначения НКГБ СССР.

В начале 1944 года Губертас Бориса получил задание подпольного Каунасского горкома партии пробраться в штаб националистических банд и собрать сведения об их составе и оперативных планах. Выполняя задание, 31 марта 1944 года попал в засаду, был ранен и затем схвачен гестаповцами.

27 апреля 1944 года был казнён оккупантами. Место захоронения неизвестно.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, Борисе Губертасу Иокубовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Память 
 Его именем названа улица в городе Утена.
 В Каунасе установлена мемориальная доска.
 Материалы о подвиге Героя хранятся в общественном музее Каунасского политехникума.
 Увековечен в Книге Памяти сотрудников органов контрразведки СССР.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Ленина
 медаль

Примечания

Литература и источники 
 Люди легенд. вып. 1. М., 1965. стр.120-133
 Молодые герои Великой Отечественной войны. / сб., сост. В. Быков. М., «Молодая гвардия», 1970. стр.370-374
 Герои и подвиги. кн. 4. Саратов, 1978. стр.11-22
 Г. О. Зиманас. Вспомним всех поименно. М., 1984.

Ссылки 
 
 Люди-легенды: Бориса Губертас Иокубович (Якубович) 

Партизаны Великой Отечественной войны